Le terme Unicum, d'origine latine (unique), peut désigner :

 Un objet archéologique ou historique connu de nos jours à un seul exemplaire alors qu'il a pu être produit en plusieurs exemplaires. Ce terme est particulièrement utilisé en numismatique pour qualifier une monnaie dont un seul exemplaire est connu et répertorié .
 Une liqueur hongroise inventée en 1790 et toujours commercialisée : Unicum.